Oppegård (Akershus), een plaats en gemeente in de Noorse provincie Akershus.
Oppegård (Hedmark), een plaats in de gemeente Løten in de Noorse provincie Hedmark.